

События 
 Приказ о запрете непосредственного обращения норвежцев к королю Дании.
 Стачка ткачей шелка в Лионе.
 Присоединение к Пруссии Эмдена.
 Великим магистром берлинской масонской ложи стал король Фридрих.
 22 мая — во Франкфурте-на-Майне по инициативе Франции заключена Франкфуртская уния между Пруссией, Баварией, Гессен-Касселем и Пфальцем.
 5 июня — в Версале заключён новый союзный договор между Францией и Пруссией, которой обещана часть Чехии.
 18 июня — В России императрица Елизавета Петровна заменила смертную казнь на порку кнутом.
 11 августа — австрийские войска разбиты под Веллетри силами Испании и Неаполитанского королевства.
 7 (18) декабря — раскольник поморского согласия Иван Анкиндинов, вместе с 86-ю последователями, совершили самосожжение в скиту, не желая сдаваться властям.
 Февраль — Надир жестоко подавил восстание в Ширване. Волнения в области Фирс. Правитель Фирса Таги-хан стал во главе восстания. Восстание курдского племени думбули в районах Хоя и Салмаса. Крестьянские волнения в Мазандеране и Хорасане. Народное восстание в Шеки во главе с феодалом Хаджи-Челеби, засевшим в крепости около Нухи. Надир несколько раз осаждал крепость, но безуспешно. Прекращается восстание в Дагестане.
 1744—1765 — Эмир Дарейи (Неджд) Мухаммед ибн Сауд.
 Начало военных действий в Индии между англичанами и французами.
 Закон в Японии о праве ношения меча для отличившихся в подавлении восстаний старост деревень.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1744 году

3 января — Ипполит Фёдорович Богданович, русский поэт, переводчик, государственный служащий (ум. 1803).
31 января — Осип Абрамович Ганнибал, русский военный деятель, дед А. С. Пушкина, основатель усадьбы Михайловское (ум. 1806).
27 марта — Алексей Иванович Мусин-Пушкин, русский государственный деятель, археограф, историк, собиратель рукописей и русских древностей (ум. 1817).
8 мая — Николай Иванович Новиков, российский журналист, издатель и общественный деятель, масон, одна из крупнейших фигур Российского Просвещения (ум. 1818). 
4 июня — Патрик Фергюсон (ум. 1780), британский офицер, участник Войны за независимость США. 
15 июня —  Семён Романович Воронцов, русский дипломат из рода Воронцовых, в 1784—1806 гг. посол в Великобритании (ум. 1832).
1 августа — Жан Батист Ламарк, французский учёный-естествоиспытатель (ум. 1829).
22 ноября — Эбигейл Адамс, первая американская феминистка, супруга президента США Джона Адамса (ум. 1818).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1744 году
 Дионисий Фурноаграфиот, афонский иеромонах, иконописец, теоретик иконописи.

См. также

Примечания